Pentax A3 — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат со встроенным электроприводом. Производился с 1984 (по другим данным с 1985) по 1985 (по другим данным по 1987) год в чёрном и чёрно-зелёного (хаки) исполнении и, как минимум, под четырьмя названиями:
 Pentax A3
 Pentax A3000
 Pentax A3 date S
 Pentax A3000 date

Основные характеристики 
 Режимы: приоритета диафрагмы (Av) и режим программной линии (P).
 Экспокоррекция ±1,5 EV с шагом — 1,5 EV.
 Блокировка экспозамера отсутствует.
 Автоспуск — 12 сек.
 Электронный затвор из металлических шторок с вертикальным ходом 2 — 1/1000 сек, В.
 Встроенная автоматическая протяжка плёнки, позволяющая вести серийную съемку со скоростью до 2 к/сек.
 Питание 2 x 1.5 Вольта AA.
 Встроенный экспонометр.
 Отображение выдержки на ЖКИ-дисплее (не на всех модификациях) встроенном в видоискатель.

Отличия от базовой модели семейства — «Super A» 
По сравнению со старшей моделью в «А3»:
 Отсутствуют режимы: ручной и приоритета выдержки;
 Минимальная выдержка 1/1000 сек. вместо 1/2000 сек.;
 Максимальная автоматическая выдержка 2 сек. вместо 15 сек.;
 Отсутствует поддержка TTL-вспышек.
 Уменьшен диапазон экспозамера с 1 — 19 EV до 1 — 18 EV;
 Диапазон X-синхронизации уменьшен с 1/125 — 15 сек до 1/60 — 2 сек.
 Отсутствует репетир диафрагмы.
 Неполноценная реализация крепления KA.
 Увеличен вес и габариты камеры.
 Упрощены возможности экспокоррекции.
 Сокращен диапазон светочувствительности поддерживаемых плёнок.
 Нет отображения положения диафрагмы в видоискателе.
 Имеет встроенный механизм автоматической протяжки плёнки и, как следствие, не поддерживает внешние вайндеры и моторные приводы.
 Питание камеры осуществляется от батарей типа AA вместо миниатюрных A76, SR44, LR44.

Особенности крепления объектива 

Эта камера не поддерживает все возможности байонета KA. Несмотря на наличие на байонетной части камеры всех 6 электрических контактов (4-9 на схеме), три из них представляют собой муляж и электрически не связаны с электроникой камеры. На схеме №-1 Фальшивые контакты обозначены номерами 4,8 и 9. Благодаря этому, камера не имеет возможности узнать значение максимально открытой диафрагмы. Как следствие, в видоискателе не отображается текущее значение выбранной диафрагмы.

Совместимость 
Как и любая другая камера Pentax оснащенная байонетом KA, A3 может работать с любыми объективами Pentax. Необходимо лишь учесть тот факт, что существуют объективы рассчитанные для использования с APS-C-камерами. Такие объективы дадут сильнейшее виньетирование.

Внешний вид

См. также 
Байонет KA

Ссылки 
 Описание, характеристики и фотографии Pentax A3 на сайте Божидара Димитрова.
  Руководство пользователя.

Примечания 

Плёночные зеркальные фотоаппараты Pentax
35-мм фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 1984 году